VI Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn odbyły się w dniach 22 stycznia - 1 lutego 2004 roku w Słowenii. Uczestniczyło w nich 16 zespołów. Mistrzem Europy została reprezentacja Niemiec, która w wielkim finale pokonała Słowenię 30:25. Natomiast brązowy medal wywalczyła ekipa Danii, pokonując Chorwację 31:27. MVP mistrzostw wybrano Ivano Balicia z Chorwacji. Polska zajęła 16. miejsce w turnieju.

Hale 
 Celje, Nove Dvorana Pod Golovcem (4 620)
 Koper, Dvorana Bonifika (2 164)
 Velenje, Prenovljena Rdeča Dvorana (4 000)
 Lublana, Dvorana Tivoli (7 000)

Faza wstępna

Grupa A (Velenje)

Grupa B (Lublana)

Grupa C (Celje)

Grupa D (Koper)

Faza zasadnicza

Grupa I (Celje)

Grupa II (Lublana)

Faza finałowa (Lublana)

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

ZWYCIĘZCA ME 2004

Niemcy PIERWSZY TYTUŁ

Nagrody indywidualne 
Źródło:

Końcowa klasyfikacja VI Mistrzostw Europy 2004

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej
2004 w piłce ręcznej
2004 w Słowenii
Piłka ręczna w Słowenii
Sport w Lublanie
Sport w Celje
Sport w Koprze
Sport w Velenju
Historia Lublany